Малобелозёрский сельский совет () — входит в состав Васильевского района Запорожской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в Малой Белозёрке.

История 
 1954 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Малая Белозёрка 
 с. Новобелозёрка

Примечания